Shannon é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Shannon (Dakota do Sul)
Condado de Shannon (Missouri)

Desambiguações de topônimos